Репресија је у психоаналитичком тумачењу механизам потискивања из свести нагонских тежњи, мисли и афеката, који су за Его појединца неприхватљиви. На тај начин се покушава очувати интегритет личности, иако потиснути садржаји никада нису неутралисани и траже путеве и начине продора у свест. Понекад 
се читав потиснути комплекс може појавити у облику симбола или на неки други заобилазан начин.

Литература 
 

Психоанализа
Механизми одбране

de:Repression
en:Repression
fr:Répression
ja:抑圧
ka:რეპრესია
nl:Repressie
pt:Repressão
ru:Репрессия
sk:Represia